Kurowsky ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes von Kurowsky (1892–1984), US-amerikanische Krankenschwester, Pflegerin Hemingways
 Friedrich von Kurowsky-Eichen (1780–1853), deutscher Schriftsteller und Offizier, siehe Friedrich von Kurowski-Eichen
 Sonja Kurowsky (1938–2017), deutsche Fernsehansagerin

Siehe auch:
 Kurowski